Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego  na rzecz dzieci i młodzieży  ze środowisk patologicznych oraz osób niedostosowanych społecznie, a także dla ich rodzin w dzielnicy Katowic − Załężu. Na Dom "Aniołów Stróżów" można przekazać 1% swojego podatku w Polsce.

Historia 
Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Początkowo prowadziło działalność w centrum Katowic: głównie na dworcu kolejowym. Wolontariusze otoczyli opieką, przede wszystkim dzieci i młodzież zaniedbaną i odrzuconą, wąchającą kleje i inne substancje toksyczne. W 1994 roku stowarzyszenie znalazło siedzibę w zniszczonym domu przy ulicy Andrzeja w Katowicach. W 1999 roku uruchomiono Punkt Pracowników Ulicznych w Załężu, a w roku  2001 otwarło świetlicę w Śródmieściu Katowic i Załężu. Obecnie w najbiedniejszej dzielnicy Katowic − Załężu prowadzi Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin Zagrożonych Marginalizacją Społeczną. Stowarzyszenie zajmuje się dziećmi w wieku przedszkolnym i prowadzi dom dla 60 podopiecznych zagrożonych marginalizacją społeczną.

Ponadto na terenie dzielnicy Katowice Załęże prowadzi:
 ognisko wychowawcze
 2 świetlice terapeutyczne
 poradnię rodzinną
 prace ze społecznością lokalną na rzecz integracji społecznej
 pracę uliczną
 staże i szkolenia zawodowe  dla pracowników i wolontariuszy

Przypisy

Bibliografia 
 

Stowarzyszenia charytatywne
Stowarzyszenia w Katowicach
Załęże (Katowice)